Эдриэнн Пикеринг (; ) — австралийская актриса и фотомодель.

Биография 
Эдриэнн Пикеринг родилась 22 февраля 1981 года в городе Уорик, Квинсленд, Австралия. Училась в Квинслендском университете. В 2003 году получила театральное образование, окончив Технологической университет Квинсленда.

Дебютировала на телевидении в 2004 году, сыграв в нескольких эпизодах сериала «Все святые». Стала известна благодаря ролям в фильме «Знамение», австралийских сериалах «Хедленд», «Рейк» и «Соседи».

В 2011 году была удостоена премии «Equity Award» в номинации «Лучший актёрский ансамбль драматического сериала» за участие в сериале «Рейк».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Квинслендского университета